El nombre de Pedro de Salazar puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Pedro de Salazar y Mendoza (1549-1629). Clérigo, historiador y genealogista español. Fue administrador del Hospital de San Juan de Toledo, canónigo penitenciario de la Catedral de Toledo y mecenas del Greco.
 Pedro de Salazar Gutiérrez de Toledo (1630-1706). Prelado español. Fue cardenal de la Santa Cruz de Jerusalén, general de la Orden de la Merced y obispo de Salamanca y de Córdoba.  
 Pedro de Salazar Herrera (1704-1771). Militar español que llegó a ser capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Guatemala.